Real Madrid C.F. este un club profesionist de fotbal din Madrid, Spania, care joacă în La Liga. Clubul a fost fondat în 1902 sub numele de Fotbal Club Madrid și a jucat primul meci pe 19 mai 1902, când a ajuns în semifinalele Cupei Spaniei, Copa del Rey. Real Madrid este unul dintre membrii fondatori ai campionatului La Liga, în 1929, fiind unul din cele 3 cluburi — alături de FC Barcelona și Athletic Bilbao —, care nu au retrogradat niciodată în vreo ligă inferioară celei în care au evoluat de la bun început. De atunci, echipa a participat în numeroase competiții naționale și internaționale. Toți fotbaliștii care au jucat 100 sau mai multe meciuri pentru Real Madrid sunt prezentați în lista de mai jos.

Raúl deține recordul de meciuri jucate, 712, din 1994 până în prezent. Urmează Manuel Sanchís, Jr cu 710 apariții, între anii 1983 și 2001. Santillana este al treilea în acest clasament, cu 643 de apariții în tricoul clubului spaniol.

De asemnea, Raúl a marcat și cele mai multe goluri, 321, din care 225 au fost înscrise în cadrul competițiilor naționale, el fiind cel mai prolific atacant al Primerei División. Alfredo di Stefano este al doilea, cu 307 goluri, iar Santillana este pe locul 3, cu 290 de goluri înscrise. Ferenc Puskás deține recordul pentru cele mai multe goluri marcate într-un sezon competițional intern (La Liga și Copa del Rey); el a reușit să puncteze de 48 de ori în sezonul 1959–1960. Pe de altă parte, Hugo Sánchez este deținătorul recordului de goluri înscrise în La Liga, înscriind 30 de goluri în sezonul 1989–1990 al campionatului La Liga.

Legendă 

 Jucătorii scriși aplecat joacă în prezent pentru club.
 Anii sunt primul și ultimul din punct de vedere calendaristic în care jucătorul evoluează pentru echipa de club.
 Aparițiile și golurile înscrise în La Liga, Copa del Rey, Supercupa Spaniei, Liga Campionilor UEFA, Cupa UEFA, Supercupa Europei, Campionatul Mondial al Cluburilor FIFA și competiții acum desființate, cum ar fi Cupa Eva Duarte, Cupa de la Liga, Cupa Latină, Copa Ibero-Americană, Campeonato Centro, Cupa Intercontinentală și Cupa Cupelor.

Lista de jucători 

Statistici corecte pentru meciurile jucate până la data de 11 iunie 2016.

Note 
A.  Jucători care mai târziu au antrenat echipa.

B.  Al doilea marcator din istoria clubului Real Madrid.

C.  Deține recordul pentru cele mai multe goluri înscrise într-un sezon competițional intern, în sezonul 1959–1960.

D.  Al treilea jucător în ceea ce privește numărul total de goluri și numărul total de apariții.

E.  Al doilea jucător după numărul de apariții.

F.  Recordul echipei în ceea ce privește numărul de goluri înscrise într-un sezon de La Liga.

G.  Deține recordul clubului pentru cele mai multe goluri marcate în total, pentru cele mai multe goluri marcate în ligă și pentru cele mai multe apariții în culorile clubului.

J.  Cristiano Ronaldo deține recordul celor mai multe goluri dintr-un sezon al ligii din club, cu 46 de goluri și cu un record de 60 de goluri în toate competițiile într-un singur sezon.

Bibliografie

Referințe

Fotbaliști ai Real Madrid CF
Liste de jucători de fotbal după club
Real Madrid CF